Allain Gaussin, un compositeur français (1943-...).
 Mademoiselle Gaussin, une actrice française (1711-1767).
Pierre-Roger Gaussin, un historien et homme politique français (1922-1999).

Autre 
 Gaussin, une entreprise française depuis 1880.